Вільям Уолмслі (, 1892 , Англія, Велика Британія — 1961, ) — англійській автомобільний дизайнер. Разом із Вільямом Лайонсом був співзасновником компанії Swallow Sidecar Company, яка згодом стала автомобільною компанією Jaguar.

Біографія 
Уолмслі народився в , Англія, син купця вугілля.  Під час війни 1914-18 років він служив у Чеширському йоменському полку, отримавши поранення ноги. Коли його батько пішов у відставку в 1921 році, сім'я переїхала до Блекпула. Тоді Уолмслі жив на авеню Кінга Едварда, неподалік від Вільяма Лайонса. Уолмслі вивчив основні принципи кузовного будівництва як частину сімейного бізнесу з транспортування вугілля. Він спроектував мотоцикл на борту ватсонівського шасі, який він прикріпив до колишнього Військового відомства «Тріумф». Він мав кулеподібне обтічне восьмикутне тіло. Лише Harley-Davidson у США мав щось подібне. Він назвав це «Ot-as-Ell», і незабаром виявив, що інші любителі мотоциклів бажають такого.   Він почав реконструювати колишні велосипеди WD та будувати коляски у своєму садовому сараї із швидкістю, можливо, однієї на тиждень, обробку робила його дружина. Він офіційно зареєстрував дизайн у квітні 1921 р. та рекламував його за £ 28 . Полірована алюмінієва коляска привернула увагу 20-річного сусіда Лайонса, який купив її. Наступного року двоє чоловіків вирішили розпочати випуск коляски в комерційних цілях. Результатом стала компанія Swallow Sidecar з Блекпула, яка офіційно розпочала свою діяльність через тиждень після 21-го дня народження Лайонса із законних причин.

Восьмикутна модель 1 була дуже популярною, і незабаром Уолмслі і Лайонс їхали на Brough Superior з колясками на мотосалон у листопаді 1922 року в Лондон. Протягом двох років до нього приєдналися інші моделі, включаючи довгохвосту п'ятикутну модель 4 та пастилу у формі 6, яка називається «Scrapper». 

Перший автомобіль у формі Ластівки був досить неофіційним, Уолмслі дістав згорілі рештки автомобіля Austro-Daimler і привіз його на завод, щоб його реконструювали його співробітники, хоча він заплатив їм за цю роботу.

У 1927 році компанія розпочала будівництво кузовів для автомобілів, поставивши власні спортивні кузови на шасі Austin Seven, і стала відомою як компанія Swallow Sidecar and Coachbuilding Company. Вони побудували багато Austin Swallow, а також шасі Wolseley, Morris, Swift, Alvis та Fiat. Наприкінці 1928 року компанія переїхала до Холбрука, Ковентрі. До 1929 року вони уклали контракт на придбання двигунів і шасі у компанії Standard Motor Company, і з кузовом Swallow вони були продані як Standard Swallow, виставляючись на стенді на виставці Olympia. 

Продажі були хорошими, і на автосалоні в Лондоні 1931 року був виставлений їхній спортивний автомобіль-купе SS-I на спеціально розробленому стандартному шасі. Він мав вигляд автомобіля вартістю 1000 фунтів стерлінгів, але коштував лише 310 фунтів стерлінгів (24 тисячі фунтів стерлінгів у сьогоднішніх фунтах).

Менша модель під назвою SS-II приєдналася до неї за 210 фунтів стерлінгів, і компанія була перейменована в SS Cars, Ltd. SS-I і SS-II випускалися з відкритим верхом і закривали чотири версії сидінь, а кузов Swallow на інших шасі був припинено, але виробництво колясок тривало і в 1940-х роках.

Уолмслі мав особистий двомісний SS.1 1934 року.

Уолмслі задовольнявся скромним успіхом компанії і не бачив сенсу ризикувати, розширюючи фірму. Він витрачав дедалі більше часу та ресурсів компанії на виготовлення деталей для своєї моделі залізниці. Лайонс викупив його за допомогою публічної акції та став єдиним керуючим директором у 1935 році. Уолмслі пішов зі своїми грошима та вклав їх та свої таланти у розробку нового бізнесу з виробництва причепів та караванів, спочатку Airlite Trailer Company, потім Coventry Steel Caravan.  Одна з авіаліній була надзвичайно обтічною. Спочатку він тягнув їх за допомогою Bentley, пізніше Studebaker і, нарешті, Jaguar .

Назва Jaguar з'явилося як SS Jaguar в 1935 році після того, як Уолмслі залишив компанію, а пізніше після Другої світової війни в 1945 році компанія була перейменована в Jaguar Cars, щоб уникнути несприятливого відтінку ініціалів СС нацистської партії.

Уолмслі одружився в 1921 році з Емілі Летітією Джеффріс, з якою у нього народився один син Боббі. Їхній будинок називали Swallowdene . Уолмслі побудував для свого маленького сина автомобіль, який був схожий на його коляски.  Боббі був убитий в Hawker Typhoon, коли врізався у скелі в Дьєппі.  Емілі розлучилася з ним , а згодом він одружився з Вінніфред, яка пережила його, коли він помер 4 або 5 червня 1961 р.

Примітки

Посилання 
 Photos of Walmsley and his sidecars 
 British Industrial History
 Genealogy site 
 William Walmsley Page on Jaguar Daimler Heritage Trust site 

Британські інженери
Британські підприємці